2010 Голяма награда на Абу Даби е 2-рото за Голямата награда на Абу Даби и 19-и кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 14 ноември 2010 година на пистата Яс Марина, Абу Даби, ОАЕ.

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Абу Даби